San Enrique puede referirse a:

Personajes 
 Enrique II del Sacro Imperio Romano Germánico (973-1024), rey alemán y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
 San Enrique de Ossó y Cervelló (1840-1896), sacerdote español;
 Enrique de Upsala (¿?, c. 1150), sacerdote sueco;
 Enrique Walpole (1558-1595), mártir jesuita inglés;

Geografía

En Argentina 
 San Enrique, localidad de la Argentina;
 Estación San Enrique, estación de ferrocarril en San Enrique, Argentina;

En Chile 
Plaza San Enrique, espacio verde de Santiago de Chile.

En España 
San Enrique de Guadiaro, localidad de España;

En Filipinas 
 San Enrique, municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).
San Enrique, municipio perteneciente a la provincia de Negros Occidental ubicada en la región de Bisayas Occidentales (Región VI).